Fèvre, du latin faber, est un terme ancien désignant l'ouvrier travaillant le fer : le forgeron et par extension leur corporation.

Patronymes
Le mot Fèvre a également donné les patronymes

 
 

 , ,  et .

Célébrités 
Fèvre est un nom de famille porté notamment par les personnes suivantes :

 Bertrand Fèvre, réalisateur français ;
 Damien Fèvre (1984-2016), joueur français de rugby à XV ;
 Émile Fèvre (1878-1954), général français ;
 Ingrid Fèvre (1975-), haltérophile française ;
 Charles Fèvre (1933-2015), homme politique français ;
 François Fèvre (1931-2011), constructeur naval ;
 Jean Fèvre (1920-1945), compagnon de la Libération.

Homonymie de patronyme